North Hill (Anguilla)
 North Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalia